Szász Margit (1449–1501) brandenburgi választófejedelemné, III. Vilmos türingiai tartománygróf, szász herceg és Habsburg Anna magyar hercegnő lánya
Szász Margit (Karolina) (1840–1858) osztrák főhercegnő, I. János szász király lánya